Anatole Guindey (1834-1898), médecin et homme politique français ;
 Guillaume Guindey (1909-1989), haut fonctionnaire français.